Il singolare del torneo di tennis Andorra Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gianluca Pozzi che ha battuto in finale Nicolas Escudé 7-6, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Nicolas Kiefer (secondo turno)
 Sjeng Schalken (primo turno)
 Javier Sánchez (primo turno)
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)

 Justin Gimelstob (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 Álex Calatrava (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1997